

Zmarli 
 Hiram I, król Tyru